Heil steht für:
 den Ausdruck Heil als solchen in diversen Facetten
 Heil (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Heil (Bergkamen), Ortsteil der Stadt Bergkamen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Heil (Film), deutscher Spielfilm von Dietrich Brüggemann von 2015
 Heil Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 A.-W. Heil & Sohn, deutscher Zubehörhändler

Siehe auch:
 Heyl
 Hail